Out-of-band é a atividade fora de uma banda de frequência definida de telecomunicações, ou, metaforicamente, fora de algum outro tipo de atividade.

Telecomunicações 
 Sinalização out-of-band, a troca de informações de controle de chamadas em uma banda separada do fluxo de dados ou de voz, ou em um canal inteiramente separada e dedicado.

Computação 
 Dados out-of-band, em redes de computadores, um fluxo de dados separado do fluxo de dados principal.
 Gestão out-of-band, na administração de computadores, acesso ao console do sistema, mesmo em caso de falha do subsistema de rede primário.

Ver também 
 Ident protocol